Василий Дементьевич Новицкий (1837—1907) — генерал-лейтенант Отдельного корпуса жандармов. Брат генерала Николая Новицкого.

Биография 
Родился 03.01.1837 г. Из дворян Псковской губернии. 

Окончил Константиновский кадетский корпус и Елисаветградское кавалерийское училище. На службе с 30.06.1858 в чине прапорщика. С 02.07.1859 — поручик, с 13.05.1862 — штабс-ротмистр, с 24.06.1863 — ротмистр. Вышел в отставку 25.06.1863. С 28.03.1867 — старший адъютант штаба местных войск Харьковского военного округа. С 23.09.1869 — помощник старшего адъютанта штаба Харьковского военного округа. С 27.02.1871 — чиновник Особых поручений при войсковом наказном атамане Войска Донского (с 27.02.1871 — штабс-ротмистр гвардии), с 08.04.1873 — ротмистр с переименованием в подполковники, с 07.06.1873 — старший чиновник особых поручений при войсковом наказном атамане Войска Донского М. И. Черткове.
  
С 11.01.1874 — начальник Тамбовского губернского жандармского управления (ГЖУ), активно боролся с революционным движением. 30.06.1875 произведен в полковники. 

24.06.1878 Новицкий был назначен на должность начальника Киевского губернского жандармского управления. С 5.04.1887 — генерал-майор. В 1903 году политическая арестантка покушалась на его жизнь, нанесла ему ранение в шею, в этом же году он ушёл в отставку по болезни. С 22 августа по 14 ноября 1907 года — Одесский градоначальник.

Василий Дементьевич написал мемуары «Из воспоминаний жандарма». Причём комментатор отдает должное документальной точности автора, который участвовал в расследовании многих громких дел, связанных с революционными организациями, волнениями и террористическими актами в Москве, Киеве, Харькове и других городах. Новицкий характеризует своих коллег, а также тогдашних революционеров, националистов, заговорщиков. В их идеологии жандарм не вникает. Он создает как бы коллективный портрет. На первых же страницах возникает курский гарнизонный полковник, который брал из казны деньги и довольствие на умерших. 

Умер 14.11.1907 г. Похоронен в Одессе.

Сочинения 
 Новицкий В.Д. Из воспоминаний жандарма. Л., 1929
 Новицкий В.Д. Из воспоминаний жандарма. Издательство Московского университета, 1991 г. ISBN 5-211-02003-0.

Примечания

Литература 

 
 Виталий Жариков Руководитель города Одессы Новицкий В.Д

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Мемуаристы Российской империи
Одесские градоначальники
Похороненные в Одессе